Stigmatellina är ett släkte av svampar. Stigmatellina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stigmatellina